Dr. Clavan - een typetje van Kees van Kooten
Mick Clavan - een voetballer